Regelmatige vijfhoek

of hiervan afgeleid:
 Pentagon (bouwwerk), een vijfhoekig militair bouwwerk, zoals:
 Pentagon (Verenigde Staten), een gebouw waarin het Amerikaanse ministerie van Defensie gehuisvest is
of overdrachtelijk: dit ministerie (United States Department of Defense) zelf
 Villa Farnese, beroemd vijfhoekig zestiende-eeuws paleis in Caprarola, Lazio, Italië
 Bourtange, een Nederlands vestingdorp
 Citadel van Antwerpen
 Citadel van 's-Hertogenbosch
 Pentagon (plein Amsterdam) 
Pentagon (bouwwerk Amsterdam), een plein en daaraan gelegen appartementencomplex aan de Amsterdamse Sint Antoniesbreestraat
 Pentagon (band), een Zuid-Koreaanse boyband